Villiers-le-Sec, commune française du Calvados
 Villiers-le-Sec, commune française de la Haute-Marne
 Villiers-le-Sec, commune française de la Nièvre
 Villiers-le-Sec, commune française du Val-d'Oise

Voir aussi 
Villers-le-Sec, commune française de l'Aisne
Villers-le-Sec, commune française de la Marne
Villers-le-Sec, commune française de la Meuse
Villers-le-Sec, commune française de la Haute-Saône
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France